Wilhelmina Carolina van Denemarken (Deens: Vilhelmine Caroline, Duits: Wilhelmine Karoline), (Kopenhagen, 10 juli 1747 — Kassel, 14 januari 1820) was Keurvorstin van Hessen-Kassel.

Ze was een dochter van koning Frederik V van Denemarken en Noorwegen (1723-1766) en zijn eerste vrouw Louise (1724-1751), dochter van koning George II van Groot-Brittannië.
In 1764 trouwde ze met erfprins Willem van Hessen, graaf van Hanau, vanaf 1785 als landgraaf Willem IX van Hessen en vanaf 1803 als keurvorst Willem I van Hessen-Kassel. Hij was een van de rijkste vorsten van zijn tijd. De tijd van het Koninkrijk Westfalen brachten ze door in ballingschap, onder andere in Sleeswijk en Praag (1806-1813).

Nakomelingen
 Maria Frederika (1768-1839), vorstin van Anhalt-Bernburg, gehuwd met Alexius Frederik Christiaan van Anhalt-Bernburg
 Caroline Amalia (1771-1848), hertogin van Saksen-Gotha-Altenburg, gehuwd met August van Saksen-Gotha-Altenburg
 Frederik (1772-1784)
 Willem II van Hessen-Kassel (1777-1847)

Referenties

Huis Oldenburg
Denemarken, W